Osoby o tym nazwisku:
 Adam Hałaciński – polski germanista, urzędnik służby cywilnej, dyplomata
 Andrzej Hałaciński – polski urzędnik, dyplomata, poeta, urzędnik i notariusz